

Patronyme 
 Geraldine Viswanathan (née en 1995), actrice australienne.
 M. S. Viswanathan (1928-2015), compositeur indien.

Prénom 
 Viswanathan Anand (né en 1969), joueur d'échecs indien.